Codex purpureus (‚Purpurkodex‘) steht für:

 Codex Beratinus 1, griechische Handschrift des Neuen Testaments, die auf das 6. Jahrhundert datiert wird
 Codex Beratinus 2, illustrierte Minuskelhandschrift der vier Evangelien des Neuen Testaments, 9. Jahrhundert
 Codex purpureus Rossanensis, illustriertes griechisches Evangeliar, das im Diözesanmuseum der kalabrischen Stadt Rossano aufbewahrt wird
 Codex Petropolitanus Purpureus, griechische Handschrift des Neuen Testaments, die auf das 6. Jahrhundert datiert wird

Siehe auch:
 Purpurhandschrift